Батракова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Батракова, Мария Степановна (1922—1997) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), младший лейтенант.
 Батракова, Наталья Николаевна (род. 1964) — русскоязычная писательница из Белоруссии.
 Батракова, Светлана Петровна (1929—2017) — отечественный исследователь, специализирующийся в вопросах эстетики, истории и теории искусства XX века.